Касерин:

Топоним:

 Касерин — вилайет в Тунисе
 Касерин — город в Тунисе